Spojení písmen N a E může mít různé významy:

NE 
 NE – kód ISO 3166-2 pro Niger
 BS-NE – kód ISO 3166-2 pro North Eleuthera
 BW-NE – kód ISO 3166-2 pro Severovýchodní distrikt
 CH-NE – kód ISO 3166-2 pro kanton Neuchâtel
 Nevyhodnocený taxon

Ne 
 neon – chemický prvek
 neděle

ne 
 nepálština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 zápor

.ne 
 .ne – internetová doména nejvyššího řádu pro Niger

Externí odkazy